Itter ist der Name

von geografischen Objekten:
 der Herrschaft Itter, Hessen
 dem daraus entstandenen Amt Itter
 Itter (Tirol), Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Itter (Düsseldorf), Stadtteil von Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

von Gebäuden:
 Schloss Itter, Schloss in der Gemeinde Itter, Tirol
 die drei Itterburgen um Vöhl, im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Itterburg bei Vöhl-Thalitter
 Steuerburg (Thalitter), abgegangene Burg ebenfalls bei Thalitter
 Obere Burg (Obernburg) (Obere Burg Itter), ein Burgstall bei Vöhl-Obernburg

von Gewässern:
 Itter (Diemel), linker Zufluss der Diemel im Diemelsee
 Itter (Eder), linker Zufluss der Eder am Beginn des Edersees im Ortsteil Herzhausen, Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Itter (Neckar), auf einem Abschnitt auch Itterbach, rechter Zufluss des Neckars in Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Itter (Rhein), auch Itterbach, rechter Zufluss des Rheins im Stadtteil Benrath, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Itter (Itterbeck), Bach durch die Ortschaft Itterbeck, Samtgemeinde Uelsen, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen

 Alte Itter, linker Mündungsarm der Itter (Rhein), von rechts in den Urdenbacher Altrhein, Stadtteil Urdenbach, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Itter (Adelsgeschlecht), edelfreies Geschlecht mit Besitz im Itter- und Hessengau (siehe auch Itterburgen)
 Davide Itter (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Gepa von Itter, deutsche Adelige und Stifterin des Augustiner-Chorfrauenstifts Aroldessenden
 Käthe Itter (1907–1992), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Luca Itter (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Pascal Itter (* 1995), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Itterbach
 Ittergau, historischer Landstrich in Hessen an der Itter (Eder)
 Ittersbach